Мирков може бити:

 Мирков (презиме)
 Мирков (Домажлице), насељено мјесто у округу Домажлице, Плзењски крај, Чешка Република